Protest na Rosenstraße
 Rosenstraße – film o proteście
 Rosenstraße – ulica w Berlinie, koło Alexanderplatz, przy której mieściła się gmina żydowska